LNT steht für:
 Lean NOx Trap, Abgasreinigungssystem
 Leichte Nahverkehrstriebwagen
 Aerolíneas Internacionales, mexikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Latvijas Neatkarīgā Televīzija, privater lettischer Fernsehsender
 LNT Grasshopper (Taylorcraft LNT-1), Marineversion der Taylorcraft L-2
 LNT-Modell (linear, no-threshold), Zusammenhang zwischen Strahlendosis und Krebsrisiko

lnt steht für:
 Lintang (ISO-639-3-Code), ehemaliger Sprachcode, in Bengkulu (Sprache) integriert, Malaiische Sprache um Bengkulu (Stadt), Sumatra

Abkürzung